The Love Charm – film del 1921 diretto da Thomas N. Heffron
The Love Charm – cortometraggio del 1928 diretto da Howard M. Mitchell
The Love Charm – film  del 1996 diretto da Robert Randall